Land of the Lost ist

 eine US-amerikanische Fernsehserie aus den 1970er Jahren mit dem deutschen Titel „Im Land der Saurier“.
 eine Neuauflage der Serie aus den 1990er Jahren, ebenfalls mit dem deutschen Titel „Im Land der Saurier“.
 ein auf der Originalserie basierender, US-amerikanischer Abenteuerfilm aus dem Jahr 2009 mit dem deutschen Titel „Die fast vergessene Welt“.